Волнистые дятлы () — род птиц семейства дятловых из Юго-Восточной Азии.

Описание 
Небольшие птицы с тонкой шеей, небольшой головой и очень коротким хвостом. Клюв изогнут. Имеют 4 пальца: 3 смотрят вперёд, 1 назад. Имеют контрастную окраску — коричневую с чёрным и белым. Имеется половой диморфизм: самцы имеют узкую полосу рыжей бородой или пятно, которое отсутствует у самок. Питаются муравьями и другими насекомыми.

Распространение 
Водятся в тропических и субтропических сухих и влажных лесах на территории Брунея, Бирмы, Таиланда, Малайзии, Индонезии, на островах Суматре, Борнео и прилегающих к ним.

Виды 
Включает в себя три вида:
 
 
  — имеют статус NT по IUCN (Близки к уязвимому положению)

Примечания

Литература 
 Hans Winkler, David Christie und David Nurney: Woodpeckers. A Guide to the Woodpeckers, Piculets and Wrynecks of the World. Pica Press, Robertsbridge 1995, ISBN 0-395-72043-5: S. 13, 160–161 und 386–388.

Дятловые
Роды птиц